

Miejscowości 
 Arkadelphia – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 Arkadelphia – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Clark